Edward Woods – attore statunitense
 Edward Woods – vescovo britannico
 Edward Woods – ingegnere britannico
 Edward John Woods – architetto australiano
 Edward "Richard" Woods – funzionario neozelandese

Pagine correlate 
Edward Wood